Файков: